Pseudosaccharomyces är ett släkte av svampar. Pseudosaccharomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudosaccharomyces